Live from Amsterdam – album di Big L del 1999
Live from Amsterdam – album degli Alter Bridge del 2009